Звени́городська ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Звенигородська вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Звенигородська вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Звенигородська вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Звенигородська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Звенигородська вулиця — вулиця в місті Кропивницький.
 Звенигородська вулиця — вулиця в місті Харків.
 Звенигородська вулиця — вулиця в місті Чернівці.

 Звенигородська вулиця — зникла вулиця Києва, існувала на Трухановому острові.

Вулиці